Celorico ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Celorico da Beira
 Celorico de Basto